Florestina de Mónaco (en francés: Florestine de Monaco; Fontenay-aux-Roses, 22 de octubre de 1833-Stuttgart, 4 de abril de 1897) fue una princesa monegasca por nacimiento, y duquesa de Urach por matrimonio. La Casa Grimaldi, a través de la princesa Florestina, tiene parentesco con casi todas las casas reales europeas.

Biografía 
Fue la hija menor del príncipe Florestán I de Mónaco y de su esposa, Carolina Gibert de Lametz. Florestina era miembro de la Casa de Grimaldi y princesa de Mónaco de nacimiento, y miembro de la Casa de Wurtemberg por su matrimonio con el duque Guillermo I de Urach.

Matrimonio y descendencia 
Florestina se casó con el conde Guillermo de Wurtemberg (después Guillermo, I duque de Urach), hijo del duque Guillermo Federico de Wurtemberg y de su esposa morganática, la baronesa Guillermina de Tunderfeldt-Rhodis, el 15 de febrero de 1863 en el Palacio de los Grimaldi, en Mónaco. Florestina y Guillermo tuvieron dos hijos:

 Guillermo Carlos Florestán Gero Crescencio (1864-1928), conde de Wurtemberg, II duque de Urach, y nominalmente rey de Lituania como Mindaugas II de Lituania.
 Carlos José Guillermo Florestán Gero Crescencio (1865-1925), príncipe de Urach.

El esposo de Florestina, Guillermo, se convirtió al catolicismo tras el fallecimiento de su primera esposa, Teodolinda de Beauharnais, quien murió en 1857.

Crisis de sucesión de Mónaco de 1918 
Florestina, según las normas que regían la sucesión al trono de Mónaco, podía casarse sin renunciar a sus derechos. Cuando su sobrino nieto, Luis II de Mónaco, ascendió al trono de Mónaco, el hijo de Florestina, Guillermo, reclamó sus derechos a la sucesión al trono principesco de Mónaco y a los títulos de los Grimaldi. Sin embargo, Francia había experimentado dos guerras contra Alemania y no deseaba ver a un príncipe alemán en el trono de Mónaco. Por lo tanto, Francia llegó a un acuerdo con el Principado que permitía a la hija ilegítima de Luis II, Carlota, ser su heredera al trono principesco y a los títulos Grimaldi. Carlota renunció y cedió sus derechos al trono el 30 de mayo de 1944 a su hijo, que se convirtió en Raniero III de Mónaco.

Títulos y estilos 
 22 de octubre de 1833-15 de febrero de 1863: Su Alteza Serenísima la princesa Florestina de Mónaco.
 15 de febrero de 1863-28 de marzo de 1867: Su Alteza Serenísima la condesa Florestina de Wurtemberg, princesa de Mónaco.
 28 de marzo de 1867-17 de julio de 1869: Su Alteza Serenísima la duquesa de Urach, condesa de Wurtemberg, princesa de Mónaco.
 17 de julio de 1869-4 de abril de 1897: Su Alteza Serenísima la duquesa viuda de Urach, condesa de Wurtemberg, princesa de Mónaco.

Distinciones honoríficas 
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Mónaco
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de segunda clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Casa de Urach
Monegascas del siglo XIX